Kalibrierung bezeichnet:
 Kalibrierung, in der Messtechnik den Vergleich mit einem Normal
 Kalibrierung (Bankwesen), Zuordnung einer Ausfallwahrscheinlichkeit
 Kalibrierung (Extrusion), dem Extruder nachgeschaltete Einheit zum Fixieren des extrudierten Materials
 Kalibrierung (Farbmanagement), Einstellen eines Grundzustands eines Gerätes beim Farbmanagement
 Kalibrierung, maßabhängige Sortierung von Fliesen; siehe Keramikfliese#Kalibrierung und Rektifizierung